Эпистроф — персонаж древнегреческой мифологии.
 (23382) Эпистроф — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Эпистрофей — второй шейный позвонок у наземных позвоночных животных и человека.